Окси́ди о́лова (, ) — сполуки SnO і SnO2.

Монооксид олова SnO (червона форма) має шарову структуру. SnO2 легко одержується окисненням Sn, розчиняється у концентрованих лугах, свіжоприготований розчиняється в кислотах:
 SnO2+ 6HCl → [H3O]+ + [SnCl6]2-
 SnO2+ 2KOH + H2O → K2[Sn(OH)6]

Джерела 
 

Сполуки олова
С